Franco Sportelli, attore italiano
 Luca Sportelli, attore italiano

Pagine correlate

 Sportello